Aubi steht für:
 Aubi (Fluss), Fluss in der Comarca Baix Empordà, Provinz Girona, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien

AUBI steht für:
 AUBI, Abkürzung für „Autofahrerbier“ und das einzige in der DDR gebraute alkoholfreie Bier

Abkürzung